

Carriera

Club
Nel 1999 gioca il Torneo di Viareggio con la sua squadra di club giovanile, lo Okwawu United. In questa occasione viene notato dalla  che lo acquista per schierarlo nella propria formazione Primavera.

L'anno successivo passa all'Aglianese dove gioca in prima squadra per due stagioni e mezzo. Nel 2001-2002 vince il campionato di Serie D e gioca per la prima volta tra i professionisti in Serie C2 guidato dal tecnico Massimiliano Allegri: segna 4 reti nel girone d'andata, tra cui una alla Florentia Viola, denominazione che la Fiorentina aveva adottato in quell'annata dopo essere caduta in Serie C2 per motivi societari.
Nel mercato di gennaio, Bismark viene acquistato proprio dalla società fiorentina, diventando il secondo giocatore africano nella storia dei viola (dopo Saliou Lassissi). Segna un gol molto importante sul campo della capolista Rimini, sigillando con la rete del definitivo 0-2 la vittoria che vale il sorpasso in classifica ai danni dei romagnoli. Inizia in viola l'anno successivo, facendo il suo esordio in Serie B dove conta 11 presenze nel girone d'andata, ma lascia Firenze nel mercato invernale per tornare in Serie C2 a .

Nel calciomercato estivo sceglie di andare in Liechtenstein per giocare nella seconda serie svizzera con la squadra dell'FC Vaduz, con cui fa il suo esordio nelle competizioni europee giocando tre delle quattro partite disputate dalla sua squadra nei primi due turni preliminari della Coppa UEFA 2004-2005. Un grave infortunio però ne pregiudica la stagione e il prosieguo della carriera. L'anno successivo torna in Italia, in Serie D, alla Fortis Juventus prima di iniziare un lungo peregrinare che si chiude a Borgo Val di Taro dove disputa, con la squadra locale, le sue ultime stagioni da giocatore.

Nel 2010 abbandona il mondo del calcio.

Nazionale
Conta una presenza con la Nazionale ghanese nel 2004 quando fu convocato per una serie di partite che riguardavano anche le qualificazioni per Germania 2006 in cui però non scese mai in campo. Ha fatto parte anche della rappresentativa Under-23 che ha partecipato alle qualificazioni per le Olimpiadi del 2004.

Palmarès

Giocatore

Club

Competizioni nazionali 

Coppa del Liechtenstein: 1
Vaduz: 2004-2005

Campionato italiano di Serie C2: 1
Florentia Viola: 2003-2004

Aglianese: 2001-2002

Supercoppa di Serie C2: 1 (competizione non ufficiale)
Florentia Viola: 2003-2004

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche relative solo ai campionati italiani fino alla Serie D.

Cronologia presenze e reti in nazionale

Note

Collegamenti esterni

(EN) Ekye Bismark FootballDatabase.eu
 Statistiche su Bismark Ekye carrierecalciatori.it

Calciatori della Nazionale ghanese